NUTS — Номенклатура территориальных единиц для целей статистики.
 Nuts — британский мужской журнал.
 Nuts — шоколадный батончик.